В соревнованиях по тхэквондо на летних Олимпийских играх 2012 смогут принять участие 128 спортсменов, которые будут соревноваться за 8 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена не более двумя мужчинами и двумя женщинами.

Правила квалификации 
Квоты в каждой весовой категории для участия в Олимпийских играх будут разыграны на нескольких международных турнирах:

Ещё 2 места будут отданы принимающей стране (Великобритания), которая сама решит в каких весовых категориях будет участвовать. 2 места в оставшихся двух категориях будут отданы по решению Трёхсторонней комиссии (МОК, АНОК, WTF).

Распределение квот

Мужчины

До 58 кг

До 68 кг

До 80 кг

Свыше 80 кг

Женщины

До 49 кг

До 57 кг

До 67 кг

Свыше 67 кг

Квалифицированные страны

Ссылки 
 Правила квалификации 

Квалификация на летние Олимпийские игры 2012